Interkontinentala cupen 1967 var den åttonde upplagan av Interkontinentala cupen som avgjordes i två matcher, samt en returmatch, mellan de europeiska och sydamerikanska mästarna i fotboll. Europa representerades av Celtic från Glasgow, Skottland som vann Europacupen 1966–67. Sydamerika representerades av Racing Club från Avellaneda, Argentina som vann Copa Libertadores 1967. Lagen möttes vid tre tillfällen och Racing Club vann cupen efter två vinster.

Matchresultat

Match 1

Match 2

Match 3

Se även
Copa Libertadores 1967
Europacupen i fotboll 1966/1967

Källor

Noter

1967
Fotbollsåret 1967
1967 i Argentina
1967 i Storbritannien
Celtic FC
Racing Club de Avellaneda